Поход към Рим може да се отнася за:

 Поход към Рим, военен марш на римските легиони под предводителството на Веспасиан през т.нар. година на четиримата императори
 Поход към Рим, марш на черноризците под водачеството на Мусолини през 1922 година
 Походът към Рим, италианска комедия от 1962 година

Вижте също 
 Quo vadis?